Autostrada A3, autostrada albanese
Autostrada A3, autostrada austriaca 
Autostrada A3, autostrada belga
Autostrada A3, autostrada del Botswana
Autostrada A3, autostrada croata
Autostrada A3, autostrada francese
Autostrada A3, autostrada tedesca
Autostrada A3, autostrada italiana
Autostrada A3, autostrada lituana
Autostrada A3, autostrada lussemburghese
Autostrada A3, autostrada marocchina
Autostrada A3, autostrada romena
Autostrada A3, autostrada serba
Autostrada A3, autostrada slovena
Autostrada A3, autostrada svizzera
Autostrada A3, autostrada tunisina